Robert James Boucher, dit Bobby Boucher (né le  à Ottawa, dans la province de l'Ontario au Canada - ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il est le frère des joueurs de hockey professionnel Georges Boucher, Frank et Billy Boucher.

Carrière en club 
En 1923, il commence sa carrière avec les Canadiens de Montréal dans la Ligue nationale de hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1916-1917 || New Edinburghs d'Ottawa || OCSHL ||9 ||1 ||0 ||1 ||0 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 
|- 
|1917-1918 || Mutchmore d'Ottawa || OMHA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1917-1918 || New Edinburghs d'Ottawa || OCJHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1918-1919 || Creighton d'Ottawa || OMHA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-  
|- 
|1919-1920 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1920-1921 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL ||1 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1920-1921 || Eskimos d'Iroquois Falls || NOHA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1921-1922 || New Edinburghs d'Ottawa || OCHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1922-1923 || Eskimos d'Iroquois Falls || NOHA ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1923-1924 || Canadiens de Montréal || LNH ||11 ||1 ||0 ||1 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1923-1924 || Gunners d'Ottawa || OCSHL ||7 ||4 ||1 ||5 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1924-1925 || Maroons de Vancouvers || WCHL ||19 ||1 ||0 ||1 ||3 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1925-1926 || Eskimos d'Edmonton || WHL ||29 ||2 ||1 ||3 ||16 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1926-1927 || Panthers de London || CPHL ||32 ||8 ||2 ||10 ||39 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2 
|-
|1927-1928 || Falcons de Toronto || CPHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|1927-1928 || Castors de Québec || CAHL ||23 ||3 ||0 ||3 ||18 ||6 ||1 ||0 ||1 ||10  
|-
|1928-1929 || Bulldogs de Newark || CAHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-

|11 ||1 ||0 ||1 ||0 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0

Notes et références 

Naissance en février 1904
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Décès en juin 1931
Champion de la Coupe Stanley
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Castors de Québec
Joueur des Panthers de London
Décès à 27 ans